

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Czermin – część wsi Kwiatkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Czermin – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin 
 Czermin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy 
 Czermin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Bralin 
 Czermin – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Bralin 
 Czermin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Czermin

Inne 
 Czermin – gmina wiejska w województwie podkarpackim
 Czermin – gmina wiejska w województwie wielkopolskim
 Czermin – gromada w powiecie mieleckim
 Czermin – gromada w powiecie pleszewskim

Linki zewnętrzne